

Topónimos

Argentina 
Miramar (Buenos Aires) — cidade
Miramar (Córdova) — cidade

Brasil

Praias 
Praia de Miramar (Paraíba)

Estados Unidos 
Miramar (Flórida) — cidade
Miramar Beach — região censitária

Portugal 
Praia de Miramar — em Portugal, freguesia de Arcozelo, Vila Nova de Gaia
Apeadeiro de Miramar — no concelho de Vila Nova de Gaia

Outros países 
Miramar (Havana) — bairro de Cuba
Miramar (Valência) — município da Espanha

Outros usos 
Miramar Esporte Clube — clube de futebol de Cabedelo, Paraíba, Brasil
Miramar Rangers Association Football Club — clube de futebol da Nova Zelândia

Ver também 
 Castelo de Miramare — província de Trieste, Itália

Desambiguações de topônimos